Superliga je bila najviši rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za muškarce u sezoni 2010./11. Sudjelovalo je ukupno dvanaest klubova, a prvak je bila Mladost iz Zagreba.

 Sudionici 
 Centrometal, Čakovec
 Daruvar, Daruvar
 Karlovac, Karlovac
 Mladost Marina Kaštela, Kaštel Lukšić *
 Opatija, Opatija
 Mursa, Osijek
 Rijeka, Rijeka
 Sisak, Sisak
 Šibenik, Šibenik
 Varaždin, Varaždin
 Mladost, Zagreb *
 Zagreb, Zagreb
* nisu igrali ligaški dio, igrali MEVZA ligu

 Ljestvica i rezultati 

 Doigravanje 
* domaća utakmica za klub1'' 
Četvrtzavršnica

Poluzavršnice

Za plasman

Konačni plasman 
 Mladost Zagreb
 Mladost Marina Kaštela (Kaštel Lukšić)
 Daruvar
 Mursa Osijek
 Sisak
 Karlovac
 Varaždin
 Centrometal Čakovec
 Šibenik
 Rijeka
 Zagreb
 Opatija

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u odbojci
 1. liga 2010./11.
 Kup Hrvatske 2010.

Izvori 
 Hrvatska odbojkaška udruga, Bilten sezone 2010./11. , pristupljeno 28. studenog 2013.
 Superliga 2010./11., hou.hr, pristupljeno 28. studenog 2013.

2010-11